Lindskog är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna 
 Lindskog 2 729
 Lindskoug 97
Tillsammans blir detta 2 826 personer.

Personer med efternamnet Lindskog
 Agneta Lindskog (född 1953), rodelåkare
 Anna Lindskog (1891–1983), skådespelare
 Anton Lindskog (född 1993), handbollsspelare
 Axel Lindskog (1907–1991), jurist, borgmästare
 Bengt Lindskog (fotbollsspelare) (1933–2008)
 Bengt I. Lindskog (1929–2021), kirurg, medicinhistoriker
 Bernt Lindskog (1902–1958), ämbetsman
 Björn Lindskog (1906–1982), militär och författare
 Carin Lindskog (1886–1959), författare
 Carina Lindskog (född 1967), journalist och programledare
 Claes Lindskog (1870–1954), språkvetare, tidningsman och politiker (högerman)
 Claes Lindskog (bankdirektör) (1901–1985)
 Elsa Lindskog (1904–1991), socionom och politiker (socialdemokrat)
 Esse Lindskog (1897–1966), militär
 Folke Lindskog (1910–1983), företagsledare
 Frans Lindskog (1843–1910), arkitekt
 Gustafva Lindskog (1794–1851), gymnast
 Gösta Lindskog (1905–1972), redaktör
 Inga Lindskog (1897–1989), författare
 Johan Lindskog (född 1969), fotograf och uournalist
 Johan Petter Lindskog (1761–?), skådespelare
 Jonas Lindskog, flera personer
 Jonas Lindskog (fotbollsspelare) (född 1977) 
 Jonas Lindskog (präst) (1869–1943)
 Kjell Lindskog, entreprenör och uppfinnare 
 Mikael Lindskog (född 1980), fotbollsspelare 
 Nils-Petter Lindskog (1926–2004), journalist och direktör 
 Oscar Lindskog (1886–1935), tidningsman
 Richard Lindskog (född 1935), operasångare och skådespelare
 Samuel Lindskog (1872–1953), fotograf
 Stefan Lindskog (född 1951), justitieråd
 Stig Lindskog (1918–1983), militär

Se även
 Thorén & Lindskog, bokförlag

Källor

Svenska efternamn